nc — файловий менеджер Norton Commander
 NC — штат США Північна Кароліна